Salamanca steht für:

Ortsnamen
 Salamanca, eine Stadt in Spanien
 Provinz Salamanca, eine spanische Provinz
 Salamanca (Chile), eine Stadt in Chile
 Salamanca (Guanajuato), eine Stadt in Mexiko
 Salamanca (Quintana Roo), einen Ort in Mexiko
 Municipio Salamanca, eine Verwaltungseinheit in Mexiko
 Salamanca (Madrid), ein Stadtteil der spanischen Hauptstadt
 Salamanca (New York), eine Stadt in den Vereinigten Staaten

Weiteres
 Salamanca (Automobilhersteller), ein ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Salamanca (Lokomotive), erste Zahnradlokomotive von John Blenkinsop
 Salamanca (Spiel), ein Brettspiel
 Salamanca-Erklärung
 Schlacht von Salamanca
 UD Salamanca, ein spanischer Fußballverein
 die 1812 in Holbeck, Leeds, hergestellte erste kommerziell erfolgreiche Dampflokomotive Salamanca.
 ein Fährschiff der E-Flexer-Klasse

Salamanca ist der Familienname folgender Personen:
 Amaia Salamanca (* 1986), spanische Schauspielerin
 Antonius Salamanca-Hoyos (auch: Anton von Hoyos; ~1506–1551), Bischof von Gurk
 Arturo Pomar Salamanca (1931–2016), spanischer Schachmeister
 Carlos Salamanca (* 1983), kolumbianischer Tennisspieler
 Cayetano Enríquez de Salamanca (1936–2006), Autor und Verleger
 Daniel Salamanca Urey (1869–1935), bolivianischer Politiker, Präsident Boliviens
 Fulvio Salamanca (1921–1999), argentinischer Tangopianist, Bandleader, Arrangeur und Tangokomponist
 Gabriel von Salamanca-Ortenburg (1489–1539), Generalschatzmeister und Hofkanzler unter Erzherzog Ferdinand von Österreich und Graf von Ortenburg
 J. R. Salamanca, amerikanischer Schriftsteller
 José de Salamanca y Mayol (1811–1883), spanischer Adliger, Unternehmer und Politiker
 Manuel de Salamanca († 1775), spanischer Offizier und Kolonialverwalter
 Pedro Manuel Salamanca Mantilla (* 1961), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Facatativá

Siehe auch:
 Ciudad de Salamanca